Nauru er en republik og har som følge heraf en præsident som statsoverhoved. Nauru blev selvstændigt i 1968, og den første præsident var Hammer DeRoburt, der sad i næsten ni år. Siden har præsidentposten skiftet indehaver adskillige gange.

 
Lister over præsidenter